Žába může být:

 Žáby (Anura) – obojživelný živočich ze skupiny žab
 Zbyněk Žába (1917–1971) – český egyptolog
 slangový název pro vibrační pěch
 Žába (psychologie) – jedna z osobnostních faset člověka trpícího narcistickou poruchou osobnosti
 Žába (pramen) – Pramen Žába (původně nazývaný „Rudolf Liebischguelle.“) v lesoparku na okraji města Kamenický Šenov
 Žaba – pohoří v Chorvatsku a v Bosně a Hercegovině

Externí odkazy